Còppia è un termine con vari significati:

Nell'accezione più comune indica un insieme di due oggetti o persone che si trovano in una qualche stretta relazione; in sociologia, indica l'insieme di due partner.

Aeronautica
Coppia – unità elementare di volo nelle aeronautiche militari (in inglese: "two ship")

Chimica
Coppia solitaria – coppia di elettroni appaiati presenti nel guscio di valenza su un singolo atomo all'interno di una molecola

Cinema
Coppia – film del 2002 di Paolo Genovese e Luca Miniero
La strana coppia – film del 1968 diretto da Gene Saks

Fisica
Coppia cinematica – sistema di due corpi rigidi in moto relativo tra loro
Coppia di Cooper – teoria fisica
Coppia di forze – forze uguali ed opposte che agiscono su uno stesso corpo, generando un momento meccanico
Coppia motrice – forza di trazione in meccanica
Coppie di basi – misura della lunghezza fisica
Produzione di coppia – reazione fisica
Convertitore di coppia – dispositivo idraulico

Gastronomia
Coppia Ferrarese – tipo di pane tipico di Ferrara

Giochi
Coppia – un punto del poker

Matematica
Coppia – nozione della teoria degli insiemi

Società
Coppia – tipo di relazione sociale che intercorre tra persone
Coppia di fatto – forma di convivenza

Altri progetti